Heinrich Gerlach – mineralogista tedesco
Heinrich Gerlach – scrittore tedesco